Der Betway World Cup of Darts 2016 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wurde vom 2. bis zum 5. Juni in der Eissporthalle Frankfurt gespielt. Er fand in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Die für England angetretenen Spieler Phil Taylor und Adrian Lewis konnten sich im Finale mit 3:2 gegen die Niederländer Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen durchsetzen und so ihren im Vorjahr gegen Schottland gewonnenen Titel verteidigen.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen 

Beim World Cup of Darts trat pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielten immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation.

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 250.000 ausgeschüttet.

Endergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale

Weblinks 
 Informationen auf dartn.de
 Ergebnisse auf Darts1.de

Einzelnachweise 
 Ergebnisse und Durchschnittspunktzahlen Runde 1, Tag 1
 Ergebnisse und Durchschnittspunktzahlen Runde 1, Tag 2
 Ergebnisse und Durchschnittspunktzahlen Runde 2
 Ergebnisse und Durchschnittspunktzahlen Viertelfinalspiele
 Ergebnisse und Durchschnittspunktzahlen Finalspiel

2016
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Frankfurt am Main